EY est soit un nom de famille, soit une combinaison des deux lettres E et Y.

EY est un code, qui signifie :
 Tadjikistan, selon la liste des préfixes OACI d’immatriculation des aéronefs ;
 Etihad Airways (Émirats arabes unis), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Lituanie, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports.
 
Ey peut faire référence à Henri Ey (1900-1977), un célèbre psychiatre français.

EY (connue jusqu’en 2013 sous le nom d’Ernst & Young), un des principaux cabinets d’audit.

Code